Fernando Suárez puede referirse a:

 Fernando Suárez González (1933-), político español;
 Luis Fernando Suárez (1959-), entrenador de fútbol colombiano.
 Fernando Miguel Suárez, (1943-), historiador, político argentino, ex - director ejecutivo del ONABE. 
 Fernando Suárez Paz (1941-), músico argentino.
Fernando Suárez Bilbao (1964), rector de la Universidad Rey Juan Carlos entre 2013 y 2017.

en:Fernando Agustin Suárez